Esporte Clube Italva é uma agremiação esportiva da cidade de Italva, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 28 de março de 1945.

História 

Estréia no profissionalismo em 1993 ao disputar a Terceira Divisão de Profissionais. Termina o primeiro turno como líder do campeonato, mas no segundo turno perece, abrindo vaga para os adversários. Termina o campeonato como terceiro.

Em 1994, é convidado a integrar a Segunda Divisão de Profissionais, mas na fase inicial fica em terceiro em seu grupo e não se classifica para a fase final, sendo eliminado da disputa.

Em 1995, é convidado a integrar uma divisão acima, a Intermediária, mas fica em terceiro em seu grupo na fase inicial e acaba eliminado do campeonato.

Em 1996, se licencia das competições profissionais. Advém um longo período de inatividade que só termina em 2007, quando o Italva volta a integrar o profissionalismo na Terceira Divisão.

No mesmo ano o Italva empresta o plantel para a seleção local disputar e ganhar o Campeonato das Ligas Municipais promovido pela FFERJ. A seleção de Italva vence a de Cachoeiras de Macacu na final, consagrando-se campeã do torneio.

Na Terceira Divisão a campanha é boa e o clube se classifica para a Copa Rio de 2008, torneio que dá vaga ao campeão para a Copa do Brasil. Contudo, o clube não consegue na Terceira Divisão chegar à fase final do torneio, pois sucumbe na anterior.

Em 2008, se licencia das competições novamente, não jogando sequer a Copa Rio, por conta de dívidas com a FFERJ.

Seu estádio recebe o nome de um de seus maiores atletas, Jorge Nasser. Suas cores são o preto e o branco.

Títulos

Estaduais
 2007 - Campeão Estadual de Ligas Municipais, representando a cidade de Italva;

Regionais
 2002 - Campeão da Copa do Vale do Paraíba;

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Carioca de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol de Italva
Clubes de futebol fundados em 1945
Fundações no Rio de Janeiro em 1945